

Persone
 Billy Hibbert (1884-1949) − calciatore inglese
 Edward Hibbert (1955) – attore inglese naturalizzato statunitense
 George Percival Hibbert, pseudonimo di Eleanor Burford (1906-1993) – scrittrice inglese
 Jimmy Hibbert (1955) – scrittore, attore e doppiatore inglese
 Katrina Hibbert (1977) – ex cestista australiana
 Robert Hibbert (1769-1849) – imprenditore e filantropo giamaicano, naturalizzato britannico
 Roy Hibbert (1986) – ex cestista statunitense naturalizzato giamaicano
 Stephen Hibbert (1960) – attore statunitense
 Tony Hibbert, propr. Anthony James Hibbert (1981) – ex calciatore inglese
 Toots Hibbert, propr. Frederick Nathaniel Hibbert (1942-2020) – cantautore e chitarrista giamaicano

Personaggi immaginari
 Julius Hibbert, meglio noto come dottor Hibbert – personaggio della serie animata I Simpson